Лас Хаулас има више значења:

 Лас Хаулас (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Хаулас (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Хаулас (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Хаулас (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику